Сэпунару — румынская фамилия (дословно: мыловар).

 Сэпунару, Зуня Симхович (1910—1996) — переводчик, литературный критик.
 Сэпунару, Кристиан (род. 1984) — футболист.